Koloss — седьмой студийный альбом шведской метал группы Meshuggah, выпущенный 23 марта 2012 года лейблом Nuclear Blast.. Альбом разойдясь за первую неделю в количестве 18 342 копий, дебютировал под 17 номером в США. Koloss также занял 27 место в Canadian Albums Chart.

Список композиций

Участники записи 
 Йенс Кидман — вокал
 Фредрик Тордендаль — гитара
 Томас Хааке — ударные
 Мартен Хагстрем — гитара
 Дик Ловгрен — бас-гитара

Примечания 

Альбомы Meshuggah
Альбомы Nuclear Blast Records